Inname van Hoorn (1482), Inname door de Hoeken op 12 juli 1482 en de herovering hetzelfde jaar door een Kabeljauws-Hollands leger.
 Inname van Hoorn (1572), tijdens de Tachtigjarige Oorlog op 20 juni 1572 door de Geuzen.